Sezon 2016/17 był 113. sezonem w historii Realu Madryt i 86 z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmował on okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017.

Skład

Mecze

Tabele

Liga 

 

|}Zasady ustalania kolejności: 1. Punkty, 2. Mecze bezpośrednie, 3. Różnica bramek, 4. Bramki zdobyte

Liga Mistrzów UEFA 

 Grupa F

International Champions Cup

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Realu Madryt 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Real Madryt w poszczególnych sezonach